Emanuele Fergola (1830-1915) – matematico italiano
Gabriele Fergola (1795-1845) – matematico italiano, nipote di Luigi e Nicola
Gennaro Fergola (1795-1870) – militare italiano
Luigi Fergola (1768-1835) – disegnatore, pittore e incisore italiano
Nicola Fergola (1753-1824) – matematico italiano
Salvatore Fergola (1796-1874) – pittore italiano, figlio di Luigi